Název Nemilkov má více sídel:
 Nemilkov (Velhartice), část obce Velhartice v okrese Klatovy
 Nemilkov (zámek)
 Nemilkov (Lišnice), část obce Lišnice v okrese Most